Shorten steht für:

 Shorten, eine Datenkompression
 Shorten, den Leerverkauf von Wertpapieren

Shorten ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Shorten (* 1967), australischer Politiker
 Rebecca Shorten (* 1993), britische Ruderin